USS „Hornet” – nazwa noszona przez osiem okrętów w historii marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych.

 Pierwszy „Hornet” był 10-działowym slupem wojennym włączonym do służby w 1775, służącym podczas amerykańskiej wojny rewolucyjnej, jako jeden z pierwszych amerykańskich okrętów.
 Drugi „Hornet” był 10-działowym slupem. Wziął udział w pierwszej wojnie berberyjskiej. 
 Trzeci „Hornet” był slupem wojennym z ożaglowaniem brygu, który został zwodowany 28 lipca 1805 w Baltimore i wszedł do służby 18 października. Zatonął w pobliżu Tampico w czasie sztormu 29 września 1829 wraz z całą załogą.
 Czwarty „Hornet” był 5 działowym szkunerem, który był w służbie w latach 1813–1820.
 Piąty „Hornet” był bocznokołowym parowcem o żelaznym kadłubie.
 Szósty „Hornet” był przerobionym jachtem używanym w wojnie amerykańsko-hiszpańskiej
 Siódmy „Hornet” (CV-8) był lotniskowcem półsiostrzanym typu dla Yorktown. Zbudowany w stoczni Newport News Shipbuilding & Dry Dock Co. w Newport News, zwodowany 14 grudnia 1940 roku. Jego pierwszą misją był rajd na Tokio. Bombowce B-25 wystartowały z jego pokładu i dokonały pierwszego podczas wojny nalotu na Tokio. Lotniskowiec ten brał również udział w bitwie pod Midway. Zatonął podczas bitwy koło wysp Santa Cruz, 26 października 1942 roku.
 Ósmy „Hornet” (CV-12) był lotniskowcem typu Essex. Zbudowany w stoczni Newport News Shipbuilding & Dry Dock Co. w Newport News. Zwodowany 30 sierpnia 1943 roku. Brał udział w końcowych działaniach II wojny światowej na Pacyfiku, m.in. w bitwie na Morzu Filipińskim. Po wojnie, między innymi, brał udział w wojnie w Wietnamie oraz wyłowił z oceanu załogi statków kosmicznych Apollo 11 oraz Apollo 12. Został wycofany ze służby 26 czerwca 1970 roku.

Hornet